Зейдерзе, або архаїчне Зюдерзеє (нід. Zuiderzee [ˌzœy̆dərˈzeː] «Південне море») — колишня мілководна затока в Північному морі в північно-західній частині Нідерландів.
 Зейдерзе (проект), Проект «Зейдерзе» (нід. Zuiderzeewerken) — система рукотворних дамб та робіт з осушення і дренажу землі, найбільший інженерний проект Нідерландів у XX ст.